SMS Geier ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Geier (1894), Kleiner Kreuzer der Kaiserlichen Marine
 SMS Geier (1913), Hilfskreuzer der Kaiserlichen Marine